Associação Recreativa do Amboim, comumente chamado de ARA, é um clube de futebol da cidade de Gabela, no Cuanza Sul, Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 2000.

Manda seus jogos no Estádio Municipal Comissário Nico, também conhecido como Campo da Aricanga.

Foi campeão do Campeonato Provincial do Cuanza Sul em 2011.

Clubes de futebol de Angola